Georg Steinmann ist der Name folgender Personen:
* Georg von Steinmann (Oberpräsident) (1830–1901), deutscher Verwaltungsjurist
 Georg von Steinmann (Landrat) (1866–1938), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch
 George Steinmann  (* 1950), Schweizer Bildender Künstler und Bluesmusiker